Une rançon est une somme d’argent payé en échange de la liberté d'une personne ou de la restitution d'un bien.

Terminologie militaire 
 Rançon (glossaire militaire)

Toponymie 
 Rançon, une ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Wandrille-Rançon,

Hydronyme 
 Le Rançon est une rivière française du département Saône-et-Loire de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ancienne région Bourgogne et un affluent droit du Mesvrin, c'est-à-dire un sous-affluent du fleuve la Loire par l'Arroux.

Cinéma 
 Columbo : Rançon pour un homme mort (Ransom for a Dead Man) est un téléfilm américain réalisé par Richard Irving en 1971.
 El Puro, la rançon est pour toi (La Taglia è tua... l'uomo l'ammazzo io) est un film italo-espagnol réalisé par Edoardo Mulargia en 1969.
 La Dernière rançon (Deliver Us from Evil) est un téléfilm américain réalisé par Boris Sagal en 1973.
 La Rançon (Ransom) est un film américain réalisé par Ron Howard en 1996.
 La Rançon de la haine (Sins of the Father) est un téléfilm américain réalisé par Robert Dornhelm en 2002.
 La Rançon de l'amour (Wer entführt meine Frau?) est un téléfilm allemand réalisé par Marco Serafini en 2006.
 La Rançon de la peur (Milano odia: la polizia non può sparare) est un film italien réalisé par Umberto Lenzi en 1974.
 La Rançon de la peur (Ärztin in Angst) est un téléfilm allemand réalisé par Bruce Seth Green en 1995.
 La Rançon de l'honneur est un film français réalisé par René d'Auchy en 1919.
 La Rançon de Rigadin est un film français réalisé par Georges Monca en 1914.
 La Rançon du bonheur est un film français réalisé par Léonce Perret en 1912.
 La Rançon du bonheur (Intermezzo: A Love Story) est un film américain réalisé par Gregory Ratoff en 1939.
 La Rançon du bonheur (Davon stirbt man nicht) est un téléfilm allemand réalisé par Christine Hartmann en 2002.
 La Rançon du chien est un téléfilm français réalisé par Peter Kassovitz en 1996.
 La Rançon d'un trône (Adam's Rib) est un film américain réalisé par Cecil B. DeMille en 1923.
 La Rançon du tueur (Lo ammazzo come un cane... ma lui rideva ancora) est un film italien réalisé par Angelo Pannacciò en 1972.
 La Rançon mexicaine (Love Among Thieves) est un téléfilm américain réalisé par Roger Young en 1987.
 L'Étrange rançon (The Final Heist) est un téléfilm franco-canadien réalisé par George Mihalka en 1991.

Littérature 
 Rançon (Ransom), un roman écrit par Danielle Steel, paru en France 2005,

Voir aussi 
 
 , rançon en anglais,
 Rançon, prix exigé pour la délivrance d’un captif ou d'une chose en particulier au Moyen Âge,
 Théorie d'expiation de la rançon, doctrine théologique sur l'expiation.

Homonymie de toponyme

he:כופר נפש